W-League 2014 var den sjunde säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av åtta lag, varav sju lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. På grund av att Australien arrangerade Asiatiska mästerskapet 2015 spelades W-League under ett kalenderår. Grundserien vanns av Perth Glory medan slutspelet vanns av Canberra United.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2014/2015

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2014
2014 i Australien
Fotbollssäsongen 2014